

Patronymes 
 Franceschinu Mucchielli (1777-1832), clerc profès
 Hercule Mucchielli (1903-1990), distributeur et producteur de films
 Roger Mucchielli (1919-1981), psychosociologue français
 Alex Mucchielli (né en 1943), sociologue, chercheur en communication, auteur, entrepreneur
  (né en 1947), médecin de santé publique et lauréat 1997 du prix Rolleston
 Jean-Louis Mucchielli (né en 1950), recteur d'académie, économiste français
 Laurent Mucchielli (né en 1968), sociologue français

Patronymes composés 
 Arlette Bourcier-Mucchielli (née en 1935), psychologue française

Homonymie de patronyme